

Cinema 
 The Road – film 2009 diretto da John Hillcoat

Letteratura 
 La strada (The Road) – romanzo di Cormac McCarthy del 2006

Musica 
 The Road – album dei Quiet World del 1970
 The Road – album dei The Kinks del 1987
 The Road – brano musicale di Danny O' Keefe del 1972
 The Road – album di Mike + The Mechanics del 2011